Sarda, een rivier op de grens van Nepal en India;
Sarda, een geslacht vissen;
Sarda Act, een besluit van het parlement van Brits-Indië in 1929, waarmee een minimumleeftijd voor huwelijken werd ingesteld;
sarda, een geitenras;
sarda, een schapenras;
Sarda (plaats), een vroegere middeleeuwse nederzetting in Noord-Albanië.